As pesquisas de opinião para a eleição presidencial na Argentina em 2015 começaram ainda em 2012. Conforme exigido pela legislação eleitoral, todos os institutos de pesquisas devem ser registrados na Direção Nacional Eleitoral (DNE). Este artigo aborda os resultados das pesquisas eleitorais de institutos registrados pela DNE.

Primárias

Primeiro turno

Segundo turno

Mauricio Macri X Daniel Scioli

Daniel Scioli X Sergio Massa 

Eleições na Argentina em 2015